Santo Estevo puede referirse a:
 Santo Estevo (La Coruña), lugar español de la parroquia y municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Santo Estevo do Mato (Pantón), parroquia española del municipio de Pantón, en la provincia de Lugo, Galicia.
 Santo Estevo do Mato (Sarria), parroquia española del municipio de Sarria, en la provincia de Lugo, Galicia.
 San Esteban (Baralla) o Santo Estevo, parroquia española del municipio de Baralla, en la provincia de Lugo, Galicia.